Rai
 RAI — Radiotelevisione Italiana — общественно-правовая телерадиокомпания в Италии
 Rai Radio 1
 Rai Radio 2
 Rai Radio 3
 Rai 1 — итальянский телеканал, первый канал государственной телерадиовещательной корпорации «Rai».
 Rai 2 — итальянский телеканал, второй канал государственной телерадиовещательной корпорации «Rai».
 Rai 3 — итальянский телеканал, третий канал государственной телерадиовещательной корпорации «Rai».
 Rai 4 — итальянский телеканал, четвёртый канал государственной телерадиовещательной корпорации «Rai».
 Rai 5 — итальянский телеканал, пятый канал государственной телерадиовещательной корпорации «Rai».

См. также